Curve (englisch für „Kurve; Rundung“) bezeichnet:
 der britische Kreditkarten-Anbieter Curve 1 Limited 
 Curve (Band), britische Rock-/Electronica-Band
 Curve (Zeitschrift), US-amerikanische Lesbenzeitschrift
 Curve (2015), US-amerikanischer Thriller

Siehe auch:
 Kurve